

Geografia

Germania 
 Langendorf – comune nel circondario di Lüchow-Dannenberg (Bassa Sassonia)
 Langendorf – ex comune ora frazione di Elfershausen, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Langendorf – frazione di Eschweiler, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Langendorf – ex comune ora frazione di Weißenfels, città nel circondario del Burgenland (Sassonia-Anhalt)
 Langendorf – ex comune ora frazione di Wohratal, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Langendorf – ex comune ora frazione di Zülpich, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Polonia 
 Langendorf – antico nome tedesco di Wielowieś, comune nel distretto di Gliwice (Slesia)
 Langendorf – antico nome tedesco di Długa, frazione del comune di Sępopol nel distretto di Bartoszyce (Varmia-Masuria)
 Langendorf – antico nome tedesco di Dłużec, frazione del comune di Piecki nel distretto di Mrągowo (Varmia-Masuria)

Repubblica Ceca 
 Langendorf – antico nome tedesco di Dlouhá Loučka, comune nel distretto di Olomouc (Olomouc)
 Langendorf – antico nome tedesco di Dlouhá Ves, comune nel distretto di Klatovy (Plzeň)
 Langendorf – antico nome tedesco di Dlouhá Ves, ex comune ora frazione della città di Hlučín nel distretto di Opava (Moravia-Slesia)

Romania 
 Langendorf – antico nome tedesco di Doștat, comune nel distretto di Alba (Transilvania)

Russia 
 Langendorf – antico nome tedesco di Morgunovo, frazione del comune di Dobrino nel Gur'evskij rajon (Kaliningrad)
 Langendorf – antico nome tedesco di Sokol'niki, frazione del comune di Slavisk nel Gvardejskij rajon (Kaliningrad)

Slovacchia 
 Langendorf – antico nome tedesco di Dlhá, comune nel distretto di Trnava (Trnava)
 Langendorf an der Waag – antico nome tedesco di Dlhá nad Váhom, comune nel distretto di Šaľa (Nitra)

Svizzera 
 Langendorf – comune nel distretto di Lebern (Canton Soletta)
 Langendorf – antico nome tedesco di Grandcour, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)

Altro 
Langendorf – azienda tedesca di rimorchi